Мара́н-афа́ или Мара́н Афа́ (от  мóран этó — «господин наш пришёл»,  марáна та — «господин наш, приди!»,  мáран атá — «господин наш пришёл») — фраза на сирийском диалекте арамейского языка (Пешитта), употребляющаяся единожды в Новом Завете как транслитерация, а также в книге Дидахе 10:6 ( мáран атá — «господин наш пришёл») как транслитерация, являющейся частью собрания книг Мужей апостольских. Эта фраза переведена на греческий язык «Ей, гряди, Господи Иисусе!».

Иероним Стридонский пишет: 

Иоанн Златоуст толкует выражение следующим образом:

Феодорит Кирский объясняет выражение следующе:

В Библии с комментариями А. П. Лопухина «маран-афа» переводится как «приди, Господь наш!» (в этом варианте фраза записывается как «Marana tha!»). Однако существует и другой вариант этой фразы: «Maran atha», который переводится как «Господь идёт», «Господь придёт» или «Господь пришёл».

Употребление 
По всей видимости, данная фраза употреблялась ранними христианами в качестве приветствия при встрече. Вероятно, таким же образом употреблял её и апостол Павел. Существует мнение, что в том контексте, в котором она используется у апостола Павла в 16-й главе его первого послания к Коринфянам,
 22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа.
фразу «анафема, маран-афа» следует понимать как «да будет отлучён до времени пришествия Господа». Альтернативная трактовка этого отрывка состоит в том, что фраза «маран-афа» не имеет смысловой связи с предыдущим предложением, а скорее всего должна относиться к следующему стиху:
 22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет отлучён. Господь придёт.
 23. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами…

Слово «Маран-афа» использовалось в служениях, чтобы призвать присутствие Божье во время Вечери Господней и для того, чтобы выразить желание о том, чтобы Господь вернулся для утверждения Своего Царства. Оно равносильно просьбе церкви в молитве: «Да придет Царствие Твое». Относительно Господа Иисуса «Маран-афа» имеет два значения: это молитва — «Гряди, Господь» — и выражение веры — «Господь скоро придёт!».

Использование слова во времена Нового Завета обозначало уверенное ожидание верующих пришествия Господа Иисуса. Эта вера заключалась в желании провозгласить, что возвращение Господа Иисуса будет подкреплено силой, с духовными дарами и знамениями, с которыми Господь действует в Своей среде, показывая тем самым, что Он живёт среди Своего народа!

Во времена Ветхого Завета царь путешествовал для того, что вершить справедливость. Глашатай шёл впереди, трубя в трубы, и предупреждал людей: «Царь едет!». И те, кто ждал справедливости, желали, чтобы царь приехал к ним. И люди той земли, которую посещал царь, готовились к его приезду — они чистили и ремонтировали дороги и тем самым показывали свою покорность и желание угодить царю.

Точно таким же образом, Церковь сегодня, находясь в общении с Господом и проявлении Его силы в духовных дарах и знамениях, подтверждающих проповедуемое Слово, с нетерпением ожидает славного возвращения Господа Иисуса для того, чтобы Он забрал Свою Церковь. А Церковь непрестанно провозглашает о том, что «Господь грядёт!» и молится: «Маран-афа! О, гряди же, Господь Иисус!».

В художественной литературе 
Генрик Сенкевич в романе «Quo vadis» («Камо Грядеши»): «Христиане между тем начали молиться и петь. Грянуло мощное „Маран ата!“, потом великий апостол начал крестить водой из фонтана тех, кого пресвитеры подводили к нему как готовых к принятию крещения.»

В названии церквей 
Выражение «Маран-афа» используется в названии бразильского пятидесятнического союза и ряда протестантских поместных общин во всем мире.

В современной культуре 
 Maranatha — альбом шведской black metal группы Funeral Mist.
 «Maranatha» — песня хорватской рок-группы Thompson с альбома Ora Et Labora.
 Альбом Maranatha хеви-метал группы See The Light. Текст заглавной песни навеян образами книги Откровения и содержит прямые цитаты из неё: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Откр. 1:8); «Ей, гряду скоро!» (Откр. 22:20).
 Песня Harpa Dei «Ven Señor Jesús, Maranathá».

Примечания

Ссылки 
 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Заветов А. П. Лопухина
 Учение двенадцати апостолов

Библейские выражения
Арамейские языки

Арамейские слова и выражения